Lucky Luke est un jeu vidéo de plates-formes et d'action développé et édité par Infogrames en 1998 sur Playstation, et en 2000 sur Windows sous le nom Lucky Luke : Sur la piste des Dalton. C'est une adaptation de la bande dessinée Lucky Luke et plus particulièrement du jeu de 1997 dont il est en grande partie une adaptation avec des graphismes en 3D.

Synopsis

Système de jeu

Notes et références 

Jeu d'action
Jeu de plates-formes
Jeu vidéo sorti en 1998
Jeu DOS
Jeu PlayStation
Jeu Windows
Jeu vidéo développé en France
Jeu Infogrames
Jeu vidéo Lucky Luke